Locomoção, maneira pela qual uma pessoa se locomove
Andar, cada um dos pavimentos que constituem um prédio ou edifício qualquer

Desambiguação